Het tennis vrouwen enkelspel op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen is gespeeld van 28 juli tot en met 4 augustus. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité.

Er werd gespeeld op de banen van de All England Club, de accommodatie van het Wimbledon tennistoernooi. Na het (outdoor) tennistoernooi van 1908 was het de tweede keer dat de "All England Club" gastheer was van het Olympisch tennistoernooi. Het was het eerste tennistoernooi op gras sinds de herintroductie van het tennis op de Spelen van 1988.

De titelhoudster was de inmiddels gestopte Russin Jelena Dementjeva.

Geplaatste speelsters

WTA-punten

Toernooischema 

 INV = Invitatie door de Olympische tripartitecommissie
 IP = ITF-plaatsing

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Trivia 
Bij de huldiging van Serena Williams viel de Amerikaanse vlag. Opvallend was dat dat gebeurde bij het begin van de zinnen 'Oh, say does that star-spangled banner yet wave|O'er the land of the free and the home of the brave?' ('Zeg, wappert die met sterren bezaaide banier nog altijd|Over het land van de vrijen en het thuis van de moedigen?' van het Amerikaanse volkslied.
 

Vrouwen